Гобой:

 Гобой — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент сопранового регистра.
 Гобой д’амур — духовой инструмент, больше обычного гобоя и даёт менее напористый и более мягкий и спокойный звук.